Inia kan avse:
 ett släkte delfiner, se Amazondelfin
 Íneia, en ort på Cypern